Srce Sarajeva je najveća nagrada koja se dodeljuje u svim kategorijama na Sarajevskom filmskom festivalu (-{Sarajevo Film Festival}-).

Srce Sarajeva 
Službeno Srce Sarajeva se dodeljuje od 2004. godine i 10. godišnjice Sarajevo film festivala. Njegov dizajn, kao identitet festivala, izabran je 2004. godine iz oblika koji se neformalno koristio od samih početaka festivala ’90-ih godina. Srce je dizajnirala francuska modna dizajnerka Anjes Andre Margerit Truble, poznatija kao Anjes B., prijateljica i pokroviteljica Sarajevskog filmskog festivala.

Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Srce Sarajeva za najbolji kratki film

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film

Srce Sarajeva za najbolji studentski film

Srce Sarajeva za najbolju glumicu

Srce Sarajeva za najboljeg glumca

Srce Sarajeva za najboljeg režisera

Počasno Srce Sarajeva 
Od 2005. godine, Počasno Srce Sarajeva dodeljuje se pojedincima koji su doprineli razvoju festivala, te regionalnom filmu uopšteno — termin koji obuhvata filmsku umetnost sa šireg područja bivše Jugoslavije, Balkana i jugoistočne Evrope. Godine 2016, uvedeno je Počasno Srce Sarajeva za životno delo i prvi dobitnik je bio Robert de Niro.

Vidi još 
 Zlatni medved, nagrada na Berlinaleu
 Srebrni medved i druge nagrade na Berlinaleu
 Zlatna palma, najveća nagrada koja se dodeljuje na Kanskom filmskom festivalu
 Zlatni lav, najveća nagrada koja se dodeljuje na Venecijanskom filmskom festivalu

Reference

Spoljašnje veze 

 
 SFF na sajtu -{IMDb}-

Sarajevski filmski festival
Filmske nagrade
Kultura Bosne i Hercegovine
Kinematografija